Namco Galaga è una scheda madre per arcade a 8 bit. È stata un sistema base sviluppato e usato da Namco per diversi videogiochi. È stata utilizzata per la prima volta nel 1981 per il gioco Galaga.

Specifiche tecniche
 CPU, grafica e audio: 3 processori ZiLOG Z80
Chip audio: usa la stessa circuiteria WSG (waveform sound generator) a 3 canali del Pac-Man
Altri chip: microcontrollore I/O (tipo 1) che gestisce i controlli. Bosconian ha anche un secondo controllore I/O (tipo 1) che gestisce il parlato.
Risoluzione video: 288×224 
Note: ogni gioco utilizza una scheda video differente, eccettuati Xevious e  Super Xevious che usano la stessa

Elenco dei giochi basati sul Namco Galaga
Galaga (1981) - seguito di Galaxian
Bosconian (1981) - il primo gioco ad offrire la possibilità di continuare la partita
Dig Dug (1982)
Xevious (1982)
Super Xevious (1984)
Battles (1982) - bootleg di Xevious
Gallag (1982) - hack di Galaga
Xevios (1982) - bootleg di Xevious
Zig Zag (LAX, 1982) - bootleg di Dig Dug; un'altra versione esiste anche sul Namco Galaxian
Galaga '84 (1984) - hack di Galaga
Gatsbee (Uchida, 1984) - hack di Galaga
Nebulous Bee (1984) - hack di Galaga

Note

Macchine arcade
Schede arcade Namco